Verfahren steht für
 einen geregelten, in Verfahrensschritte zerlegbaren, nachvollziehbaren und wiederholbaren Ablauf, siehe Planung
 eine Vorgehensweise zur planmäßigen Lösung von Problemen, die Methodik
 eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems in der Mathematik oder Informatik, der Algorithmus
 eine Produktionsmethode im Handwerk und in der Industrie, das Fertigungsverfahren
 die Herstellung chemischer Produkte, siehe Verfahrenstechnik

Im Recht kann es folgende Bedeutung haben:
 ein Verfahren vor Gericht, siehe Gerichtsverfahren
 ein Verfahren der Verwaltung, siehe Verwaltungsverfahren
 der Vorgang der Gesetzgebung in der Legislative, siehe Gesetzgebungsverfahren

Siehe auch:
 Methode